Suelda puede referirse a:

 el nombre común de la planta Ajuga reptans; 
 el nombre común de la planta Prunella vulgaris;
 el nombre común de la planta Sempervivum tectorum; o
 el nombre común de la planta Symphytum officinale.